Ірпінь — місто обласного значення у Київській області
 Ірпінь — річка
 Ірпінь — пасажирська залізнична станція, розташована на території міста Ірпінь.
 «Ірпінь» — футбольний клуб з Гореничів Київської області